USS Aylwin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Aylwin (1813)
 USS Aylwin (DD-47) 
 USS Aylwin (DD-355)
 USS Aylwin (FF-1081)

Aylwin